Tharaka peut désigner :
 les Tharaka, un peuple du Kenya
 le tharaka, leur langue
 Tharaka, une ville du Kenya
 le comté de Tharaka-Nithi, comté du Kenya